Resultados do 31st Propecia Rally New Zealand.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2001

Ligações externas 
  Base de dados sobre o WRC

Nova Zelandia